Sidney Herbert,  baron Herbert de Lea (1810-1861) 
 Sidney Herbert,  comte de Pembroke (1853-1913) 
 Sidney Herbert (1er baronnet) (1890-1939) 
 Sidney Herbert (16e comte de Pembroke) (1906-1969)
 Sidney Herbert (acteur), acteur britannique décédé en 1927.